«Corcovado» puede referirse a:

Argentina 
 Corcovado (Chubut), localidad de la Provincia del Chubut.
 El Corcovado - El Torreón, localidad de la Provincia de Córdoba.
 Río Corcovado, nombre dado en Argentina en el siglo xix al río Palena o río Carrenleufú, creyéndolo cauce superior del río Corcovado que desemboca en el golfo Corcovado.

Brasil 
 Cerro del Corcovado, eminencia de Río de Janeiro.

Chile 
 Golfo Corcovado, entrada del mar.
 Río Corcovado (Golfo Corcovado), río de Chile que desemboca en el golfo Corcovado.
 Volcán Corcovado, eminencia.
 Parque nacional Corcovado (Chile), área protegida.
 Corcovado (comuna)

Costa Rica 
 Parque Nacional Corcovado (Costa Rica), área protegida.

Perú 
 Isla Corcovado, isla del departamento de La Libertad.

Música 

 Corcovado (canción), tema compuesto por Antônio Carlos Jobim.